De Lalande kan syfta på:
Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, astronom, Frankrike
Jean de Lalande
Marie-Jeanne de Lalande
Michel Richard Delalande

Se även
De Lalande – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus